Догматик — прихильник догматизму
 Догматик — християнський гімн, у якому викладено вісім догматів віри.

Джерела